Lago Alberto puede referirse a:

 El lago Alberto, lago de África también llamado lago Mobutu-Sese-Seko.
 El lago Alberto, lago de Australia del Sur.